Bistum Zamora bezeichnet:

 Bistum Zamora (Spanien), ein römisch-katholisches Bistum mit Sitz in Zamora, Spanien
 Bistum Zamora (Mexiko), ein römisch-katholisches Bistum mit Sitz in Zamora, Mexiko